Decade - Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas
Decade (Live at the El Mocambo) - primeiro álbum ao vivo da banda Silverstein
A Decade - coletânea musical de melhores êxitos da banda Our Lady Peace

Desambiguação